Mala Gorica je lahko:
 nestalni otok Mala Gorica v Jamskem zalivu na Cerkniškem jezeru 
 Mala Gorica, Sveta Nedelja (Hrvaška)
 Mala Gorica, Petrinja (Hrvaška)

Glej tudi
 Goričica)